Polskie dywizje piechoty:
 22 Dywizja Piechoty Górskiej – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego okresu II RP
 22 Dywizja Piechoty AK "Jarosławska" – wielka jednostka piechoty Armii Krajowej
 22 Dywizja Piechoty – związek taktyczny ludowego Wojska Polskiego.

Niemieckie dywizje piechoty:
 22 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 22 Dywizja Grenadierów Ludowych
 22 Dywizja Piechoty (III Rzesza) – dywizja piechoty okresu III Rzeszy

Rosyjskie i radzieckie dywizje piechoty:
 22 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 22 Zmotoryzowana Dywizja Strzelecka NKWD